Atoyac es un topónimo náhuatl que significa Agua que corre, y da nombre a varias localidades y ríos de México:

Localidades:

 Atoyac: municipio de Jalisco.
 Atoyac: localidad de Jalisco.
 Atoyac: municipio del estado de Veracruz
 Atoyac: localidad del estado de Veracruz.
 Atoyac de Álvarez: Municipio del estado de Guerrero.
 Santa Cruz Atoyac: Cabecera delegacional de Benito Juárez, en el Distrito Federal.

Ríos:

 Río Atoyac: Río que nace en la Sierra Madre del Sur y desemboca cerca de Acapulco.
 Río Atoyac: Río que riega la superficie de los Valles Centrales de Oaxaca.
 Río Atoyac: Nombre con que se conoce al curso alto del río Balsas en el estado de Puebla.
 Rio Atoyac: Nace en el Municipio de Amatlan de los Reyes del estado de Veracruz y convirtiéndose en el río Jamapa.

Toponimia náhuatl de México